Nanne kan avse:

 Nanne Grönvall – en svensk sångerska
 Nanne Bergstrand – en svensk före detta fotbollsspelare och numera fotbollstränare